Социал-христианская партия может означать:
 Социал-христианская партия — политическая партия Бразилии, основана в 1990 году.
 Социал-христианская партия — правоцентристская политическая партия Венесуэлы, основана в 1946 году.

См. также